Nuevo Sonora kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Sonora, Palenque, Chiapas, 
 Nuevo Sonora, La Concordia, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar